Chrysanthe, en grec ancien Chrysanthos () et Chrysanthus en latin, est la francisation d'un nom d'origine grecque signifiant « fleur d'or » (, « or », , « fleur »). Il est porté par plusieurs personnages et personnalités : 

 Saints Chrysante et Darie, chrétiens martyrisés selon la légende sous le règne de  l'empereur romain Numérien (283-284), fêtés le 25 octobre.
 Chrysanthe I (mort en 1731), patriarche orthodoxe de Jérusalem de 1707 à 1731.
 Chrysanthe I (1768-1834), patriarche de Constantinople de 1824 à 1826.
 Chrysanthe I (1881-1949), archevêques d'Athènes et de toute la Grèce de 1938 à 1941.

Notes et références 

Homonymie